Ancasti (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
 Ancasti (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca